Sien kan syfta på:

Geografi

Burkina Faso 

 Sièn, ort, Boucle du Mouhoun,

Tyskland 

 Sien, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar